Wonder (merveille, prodige, miracle en anglais) est présent dans divers noms d'emprunt ou titres.

Noms d'artistes

 Stevie Wonder : auteur-compositeur-interprète américain
 Boy Wonder : producteur
 Tommy Wonder (1953-2006), prestidigitateur hollandais
 Wayne Wonder (né en 1972), chanteur jamaicain

Super-héros
 Wonder Woman : super-héroïne de bande dessinée américaine 
 Wonder Woman (série télévisée) : série télévisée américaine créée d'après le personnage de bande dessinée
 Wonder Man : super-héros américain appartenant à l'univers de Marvel Comics

Groupe 
 Eighth Wonder : ancien groupe britannique de pop

Titres

 Wonder wonder :  album de Femi Kuti sorti en 1995
 Wonder : chanson de Natalie Merchant de 1995 
 
 Les Wonder Choux : série télévisée d'animation éducative américaine créée par Josh Selig, diffusée de 2006 à 2016
 Wonder : roman de R. J. Palacio publié en 2012
 Wonder : un film de Stephen Chbosky sorti en 2017, adapté du roman ci-dessus
 White Bird: A Wonder Story, film américain de Marc Forster prévu en 2023 et spin-off du film ci-dessus

Sociétés
 Days of Wonder : société d'édition de jeux de société basée aux États-Unis et en France
 Disney Wonder : navire de la Disney Cruise Line, société de croisière de la Walt Disney Company
 Wonder ancienne marque française de piles électriques 
 Wonder : Marque de pain de mie américain.

Hydronyme 
 Le lac Wonder, un lac d'Alaska.

Jeu 
 7 Wonders

Jeu vidéo
 Wonder Boy III: The Dragon's Trap : jeu vidéo

Expression
 One-hit wonder (ou succès sans lendemain) : désigne un artiste musical n'ayant obtenu qu'un seul succès.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme anglais
Homonymie de titre